Der Davis Cup 1999 war die 88. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Im zwischen dem 8. und 10. Dezember ausgetragenen Finale in Nizza gewann Australien gegen Frankreich mit 3:2.

Die Mannschaften

Weltgruppe 
In der Weltgruppe spielten 16 Mannschaften, die sich aus den 8 besten Teams des Vorjahres und den Gewinnern der letztjährigen Relegation zusammensetzten.

Ergebnisse

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

1999
Tennisturnier 1999